Дайкон:
 Дайкон — японская редька.
 Дайкон — остров в озере Накоми (Nakaumi).
 Дайкон () — фестиваль (конвенция) анимационного кино в стиле аниме.
 Дайкон () — первое название японской анимационной студии Gainax.